Het chemisch element chloor (Cl), met een atoommassa van 35,453(2) u, bezit 2 stabiele isotopen: 35Cl en 37Cl, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 75%). De overige 22 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van chloor is 29Cl, met een halfwaardetijd van minder dan 20 nanoseconden. De langstlevende is 36Cl, met een halfwaardetijd van meer dan 300.000 jaar. Deze isotoop, waarvan er op Aarde sporen worden teruggevonden, wordt in de atmosfeer gevormd uit argon-36, onder invloed van kosmische straling. Chloor-36 vervalt tot zwavel-36 en argon-36. De grote vervaltijd maakt het mogelijk om deze isotoop te gebruiken als geolgische dateringsmethode (tussen 60.000 en 1 miljoen jaar).

Overzicht

Overzicht van isotopen per element